«24 Minutes» () — двадцать первый эпизод восемнадцатого сезона мультсериала «Симпсоны». Вышел на экраны 20 мая 2007 года на канале «Fox».

Сюжет 
За порядками в школе следит специальный отдел под аббревиатурой «CTU», занимающийся выслеживанием прогульщиков. Сидя в модном офисе с кучей техники, Лиза Симпсон, аналитик CTU, просматривает видео с камер наблюдения и выясняет, что трое прогульщиков, Дольф Старбим, Керни Зизвич и Джимбо Джонс, собираются устроить террористический акт — взорвать вонючую бомбу, состоящую из самых вонючих компонентов, к примеру: труп животного, сгоревшие волосы, прокладка сестры Джимбо, 6-недельные кишечные газы, плацента опоссума, пот из сильно поношенного свитера, и главный вонючий ингредиент — йогурт с ботулизмом (йогурт Гомера Симпсона). Джимбо планирует разнести ядовитые испарения по всей школе через вентиляцию. Планируется много жертв, ведь в это время в школе проводится ярмарка выпечки, куда спешит и Мардж Симпсон с Мэгги.

Пойманного за хулиганства Барта Симпсона, оперативника CTU, решают отпустить и направить по следу террористов. Барт соглашается не сразу, а лишь после того, как Сеймур Скиннер сказал ему «ругательство, которое я не знаю». Гомер в истории почти не участвует, так как всё время был в мусорном ящике вместе с Милхаусом.

В истории появляется Мартин Принс, выступающий в роли двойного агента. Он сдаёт хулиганам Барта в обмен на свою муравьиную ферму. Когда террористы запирают Барта и Вилли в затопленном подвале с окошком из непробиваемого стекла, Мардж разбивает его каменным кексом. Лиза обезвреживает бомбу за одну секунду до запаса.

Позже, однако, прибывают Бауэр и команда SWAT, чтобы арестовать Барта за розыгрыш, а Лизу вознаградить за остановку «террористической атаки». Когда они прибывают, говорит, на расстоянии взрывается ядерная бомба, но, к облегчению толпы, Бауэр уверяет их, что она взорвалась в соседнем Шелбивилле.

Культурные отсылки 
 В серии много отсылок к телесериалу «24 часа» (название, фирменный таймер, реальное время, «действие происходит между…», разделение экрана на квадраты).

Интересные факты 
 Когда идёт презентация Гомера, справа от фотографии можно увидеть фразу «Devoted father of two» ().
 Название горчицы, которой Барт рисует портрет директора Скиннера Puopon в реплике «I’ll teach you how to puopon me» () звучит как «I’ll teach you how to poop on me» ().

Примечания 

Серии «Симпсонов»
24 часа (телесериал)
Кроссоверы в анимации